Филармонический оркестр имени Яначека () — чешский симфонический оркестр, базирующийся в Остраве.

История коллектива 

Помимо действовавшей в городе оперы отдельные симфонические концерты в Остраве начали проводиться регулярно с 1890-х гг., сперва силами относившегося к немецкой общине любительского Оркестрового общества классической музыки (). С 1927 года возглавивший Остравскую оперу Ярослав Вогель заложил традицию регулярных симфонических концертов. В 1929 году в городе был основан радиооркестр, музыканты которого по особым случаям (в том числе при приезде известных дирижёров и солистов, среди которого наиболее часто посещал Остраву Пауль Хиндемит) объединялись с оперным оркестром в один коллектив. В 1954 году в рамках восстановления чешской культурной сцены после Второй мировой войны был основан Остравский симфонический оркестр (), с 1962 года выступавший под названием Государственный филармонический оркестр Остравы (), а в 1971 году получивший имя композитора Леоша Яначека.

Уже в 1958 году коллектив дебютировал на международной арене, а годом позже отправился на гастроли в Австралию. В 1965 год оркестр осуществил для национального лейбла Supraphon первую запись — оркестровую сюиту «Пикассиада» Карела Купки, — и далее вплоть до начала 1990-х гг. специализировался почти исключительно на записи чешской музыки. В 1998 году из солистов оркестра образовался камерный оркестр «Камерата имени Яначека» (). В 2015 году вышел сборник статей о музыкальной жизни Остравы, приуроченный к 60-летию оркестра.

Главные дирижёры 
 Отакар Паржик (1954—1955)
 Иржи Вальдганс (1955—1962)
 Вацлав Йирачек (1962—1966)
 Йозеф Даниэль (1966—1968)
 Отакар Трглик (1968—1987)
 Томаш Коутник (1987—1990)
 Деннис Бурк (1990—1991)
 Леош Сваровский (1991—1993)
 Кристиан Арминг (1996—2002)
 Петр Вронский (2002—2004)
 Теодор Кучар (2005—2012)
 Хейко Матиас Фёрстер (2014—2019)
 Василий Синайский (с 2020)

Примечания

Литература 
 Nehrajeme kratce, hrajeme už 60 let: Dokumentace k minulosti, současnosti a budoucnosti Janáčkovy filharmonie Ostrava. / Editor Petr Ch. Kalina. — Janáčkova filharmonie Ostrava, 2015. — 268 str.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Janáčkova filharmonie Ostrava // Český hudební slovník osob a institucí

Оркестры Чехии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1954 году
Культура Остравы